Leuchtkugel steht für:
Leuchtgranate, pyrotechnisches Geschoss
Die dritte Leuchtkugel, Erzählung von Wassil Bykau
 einen pyrotechnischen Effekt
Leuchtkugeln steht für
Leuchtkugeln, Münchner Satirezeitschrift (1848–1851)
Die Leuchtkugeln, Erzählung von Horst Lange (1944)